

Film 
 Don't Worry – cortometraggio del 1913 diretto da C. Jay Williams
 Don't Worry – cortometraggio del 1925 diretto da William H. Watson
 Don't Worry – film del 2018 diretto da Gus Van Sant

Musica 
 Don't Worry – singolo di Marty Robbins del 1961
 Don't Worry – singolo dei Modern Talking del 1987
 Don't Worry – singolo di Kim Appleby del 1990
 Don't Worry – singolo di Rebecca St. James del 2000
 Don't Worry – traccia inclusa nella prima raccolta di canzoni della cantante Aaliyah I Care 4 U, pubblicata nel 2002
 Don't Worry – singolo delle Appleton del 2003
 Don't Worry – singolo di Chingy del 2005
 Don't Worry – singolo dei Madcon del 2015
 Don't Worry – singolo dei Boomdabash del 2020
 Don't Worry (Best of 2005-2020) – album raccolta dei Boomdabash del 2020

Altro 
 Don't Worry Records – etichetta discografica italiana

Pagine correlate 
Don't You Worry
Don't Worry About Me